Бухаров, Александр:
 
 Бухаров, Александр Евгеньевич (род. 1985) — российский футболист.
 Бухаров, Александр Семёнович (1912 — ?) — советский хозяйственный, государственный и политический деятель.
 Бухаров, Александр Сергеевич (род. 1975) — российский актёр.